Ел Профундо има више значења:

 Ел Профундо, Ла Опера (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Профундо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику